Districtul Lincoln sau Districtul civil Lincoln (conform originalului, Lincoln Township) se poate referi la unul din următoarele districte din 14 state ale Statelor Unite ale Americii,

Districte din Statele Unite ale Americii

Arkansas 

 Districtul Lincoln, Arkansas (dezambiguizare)

Illinois 

 Districtul Lincoln, comitatul Ogle, statul  (conform LN Tw OG-IL)

Indiana 

 Districtul Lincoln, Indiana (dezambiguizare)

Iowa 

 Districtul Lincoln, Iowa (dezambiguizare)

Kansas 

 Districtul Lincoln, Kansas (dezambiguizare)

Michigan 

 Districtul Lincoln, Michigan (dezambiguizare)

Minnesota 

 Districtul Lincoln, comitatul Blue Earth, statul  (vedeți LC Tw BE-MN),
 Districtul Lincoln, comitatul Marshall, statul Minnesota (vedeți LC Tw ML-MN),

Missouri 

 Districtul Lincoln, Missouri (dezambiguizare)

Nebraska 

 Districtul Lincoln, Nebraska (dezambiguizare)

North Dakota 

 Districtul Lincoln, comitatul Emmons, statul  (vedeți LC Tw EM-ND),
 Districtul Lincoln, comitatul Pembina, statul Dakota de Nord (vedeți LC Tw PB-ND),

Ohio 

 Districtul Lincoln, comitatul Morrow, statul Ohio (vedeți LC Tw MR-OH),

Oklahoma 

 Districtul Lincoln, Oklahoma (dezambiguizare)

Pennsylvania 

 Districtul Lincoln, comitatul Bedford, statul  (vedeți LC Tw BF-PA),
 Districtul Lincoln, comitatul Huntingdon, statul Pennsylvania (vedeți LC Tw HG-PA),
 Districtul Lincoln, comitatul Somerset, statul Pennsylvania (vedeți LC Tw SM-IA),

South Dakota 

 Districtul Lincoln, Dakota de Sud (dezambiguizare)

Vezi și  

 
 Lincoln (dezambiguizare)
 Comitatul Lincoln (dezambiguizare)
 Districtul Lincoln (dezambiguizare)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii